Kryds er en figur dannet ved, at to linjer skærer hinanden. 

Kryds kan også henvise til:

 Kryds (trafik) - Stedet hvor to eller flere færdselsveje skærer eller møder hinanden.
 Vejkryds
 Kryds (musik) - en notation i musik
 Et notationskryds symboliseret ved tegnet ♯.
 Dobbeltkryds benyttes som fortegn i nodeskrivning og i talsammenhæng. På telefoner og kodetastaturer erstattes dobbeltkrydset ofte af en firkant.
 Kryds kan symboliseres ved bogstavet X.
 bækken (anatomi) - På kreaturer kaldes samlingen af bækkenknoglerne flere steder for Krydset.
 Kryds om et kors.
 En Krydser (krigsskib).
 At krydse er at sejle for sejl i modvind